Latitude — бизнес-линейка ноутбуков фирмы Dell. Производится и проектируется на фирмах Compal и Quanta. По внутренней классификации моделей стоит выше линейки для малого бизнеса Vostro, и находится примерно на одном уровне с линейкой мобильных рабочих станций Precision.

На рынке Latitude конкурируют в основном с моделями, представленными Lenovo (ранее IBM) в серии ThinkPad, HP в серии EliteBook и топовых Probook, а также в серии Travelmate от Acer и Portégé от Toshiba.

Имеются армированная сублинейка (модели, носящие названия с приставками Rugged Latitude \ Rugged Extreme Latitude, ранее — ATG либо XFR), соответственно, соответствующие стандартам «полузащищённых» (semi-rugged) и «полностью защищенных» (fully rugged). Конкуренты защищённых Latitude на рынке — модели Panasonic Toughtbook и продукция фирмы Getac.

Обзор и особенности 

Dell Latitude — линейка ноутбуков, нацеленная на применение в бизнесе. Для сравнения, например, Dell Inspiron нацелен на бытовой рынок, и их комплектации могут сильно разниться в зависимости от партии. Но если Inspiron может сменить поставщиков комплектующих несколько раз за время жизни модели, то даже самые простые Latitude обязаны сохранять конфигурацию заложенных при проектировании компонентов на протяжении всего производственного цикла. Такой подход упрощает обслуживание крупных парков техники и позволяет упростить обмен компонентами между моделями одной линейки.

Для большинства моделей Latitude также характерны типичные черты классических бизнес-моделей: петли, позволяющие раскрыть экран на 180 градусов, широкий набор портов, включая порт док-станции, полноразмерная клавиатура, наличие трекпоинта, легкосъёмный аккумулятор с возможностью его расширения, съёмный дисковод (OptiBay) у моделей с его наличием.

Ноутбуки Rugged Latitude исторически используются армией, полицией и пожарной службой США как основные компьютеры для тяжёлых условий.

Модели 
Ранние модели носили в названиях литеры E (2008—2016), D (2003—2007), C (1997—2002), а первая линейка ноутбуков Latitude именовалась XPi (1996 год).

В список не включены защищённые модели.

Примечания 

Ноутбуки